

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.

Китай 
 10-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 В 3 луне, в день синь-мао умер луский сановник Цзансунь Чэнь.
 Весной цзиньцы напали на Цинь и заняли Шаолян. Летом циньский князь вторгся в Цзинь и занял Бэйчжэн (Сяо).
 Летом в Чу казнён сановник И-шэнь из клана Доу.
 В Лу с 1 до 7 луны не было дождя.
 В 7 луну чжоуский посол Су-цзы заключил договор с луским князем в Нюй-ли.
 Зимой ди вторглись в Сун.
 Зимой князья Чу и Цай остановились с войском в Цзюэ-мо, чтобы напасть на Сун.
 Чусцы аннексировали Цзюнь и подчинили Цао.

См. также

Примечания